Ben 10 est le nom de plusieurs séries d'animation :
 Ben 10 (2005), première série d'animation ;
 Ben 10: Alien Force ;
 Ben 10: Ultimate Alien ;
 Ben 10: Omniverse ;
 Ben 10 (2016), reboot de la série de 2005.